Grupo Jovem Pan — conglomerado de mídia brasileiro
 Jovem Pan — rede de radiodifusão brasileira com sede em São Paulo, SP
 Jovem Pan FM — rede de rádio musical pertencente ao Grupo Jovem Pan
 Jovem Pan News — rede de rádio de notícias pertencente ao Grupo Jovem Pan
 TV Jovem Pan News —  canal de televisão
 TV Jovem Pan — extinta emissora de televisão

Jovem Pan